

Letteratura 
Bass Culture, libro di Lloyd Bradley dedicato alla musica giamaicana

Musica 
Bass Culture, album del poeta dub Linton Kwesi Johnson
Bass Culture, gruppo musicale reggae